Буддийская хронология — даты исторических событий, связанных с буддизмом.

До н.э 
 563 до н. э.: Сиддхартха Гаутама, будущий Будда, рождён в Лумбини (Древняя Индия).
 534 до н. э.: Гаутама покидает отчий дом и становится аскетом.
 528 до н. э.: Гаутама достигает просветления, становится Буддой и начинает своё служение.
 Около 500 до н. э.: классический санскрит приходит на смену языку Вед.
 Около 490-х до н. э. — 410-х до н. э.: жизнь Будды согласно недавнему исследованию.
 Около 483 до н. э.: Будда Шакьямуни умирает (в буддизме считается — уходит в паринирвану) в Кусинаре (нынешнее название Кушинагар), в Индии.

Новая эра 
 1578: Алтан-хан, монгольский правитель присваивает титул Далай-ламы Сонаму Гьяцо (третьему Далай-ламе).
 1741: Буддизм легализован как одна из государственных религий Российской империи. Императрица Елизавета принимает Указ, согласно которому признается существование «ламайской веры».

Примечания

Ссылки 

Буддизм